Ле-Праде́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Тулон, кантон Ла-Гард.

Площадь коммуны — 9,97 км², население — 10 603 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 11 336 человек (2012), плотность населения — 1137,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 11 401 человек, а в 2012 году — 11 336 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 7065 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 4830 были экономически активными, 2235 — неактивными (показатель активности 68,4 %, в 1999 году — 65,6 %). Из 4830 активных трудоспособных жителей работали 4302 человека (2226 мужчин и 2076 женщин), 528 числились безработными (252 мужчины и 276 женщин). Среди 2235 трудоспособных неактивных граждан 787 были учениками либо студентами, 831 — пенсионерами, а ещё 617 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 4941 облагаемое налогом домохозяйство, в котором проживало 11 095,0 человек. При этом медиана доходов составила 21 890 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ле-Праде